«Наш край» — газета Чернігівського району, яка видається з 1930 року.
 «Наш край» — українська торговельна мережа, заснована 2001 року.
 «Наш край» — всеукраїнська політична партія, зареєстрована 2011 року.